|-
| 83001 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83002 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83003 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83004 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83005 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83006 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83007 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83008 - || || 31 d'agost, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 83009 - || || 21 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83010 - || || 22 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 83011 - || || 24 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 83012 - || || 24 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 83013 - || || 26 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 83014 - || || 23 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83015 - || || 23 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83016 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83017 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83018 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83019 - || || 25 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83020 - || || 21 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 83021 - || || 25 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83022 - || || 26 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83023 - || || 24 d'agost, 2001 || Kvistaberg || Uppsala-DLR Asteroid Survey
|-
| 83024 - || || 27 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83025 - || || 28 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83026 - || || 25 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83027 - || || 25 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83028 - || || 25 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83029 - || || 26 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83030 - || || 26 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83031 - || || 28 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83032 - || || 31 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83033 - || || 30 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83034 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83035 - || || 21 d'agost, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 83036 - || || 21 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83037 - || || 21 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 83038 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83039 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83040 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83041 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83042 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83043 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83044 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83045 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83046 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83047 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83048 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83049 - || || 22 d'agost, 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 83050 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83051 - || || 22 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83052 - || || 22 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83053 - || || 22 d'agost, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 83054 - || || 23 d'agost, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 83055 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83056 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83057 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83058 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83059 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83060 - || || 23 d'agost, 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 83061 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83062 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83063 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83064 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83065 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83066 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83067 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83068 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83069 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83070 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83071 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83072 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83073 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83074 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83075 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83076 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83077 - || || 23 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83078 - || || 24 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83079 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83080 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83081 - || || 24 d'agost, 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 83082 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83083 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83084 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83085 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83086 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83087 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83088 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83089 - || || 24 d'agost, 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 83090 - || || 24 d'agost, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 83091 - || || 24 d'agost, 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 83092 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83093 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83094 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83095 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83096 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83097 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83098 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83099 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 83100 - || || 24 d'agost, 2001 || Socorro || LINEAR
|-
3